Stumpfer Turm steht für:

 Stumpfer Turm (Bad Salzuflen), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Stumpfer Turm (Großostheim), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Stumpfer Turm (Lemgo), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Stumpfer Turm (Morbach), Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Stumpfer Turm (Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen